Karsbäcken kan syfta på:

Karsbäcken, Skellefteälven
Karsbäcken, Vindelälven